Blodhemn е четвърти студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е през 1998 г. от Osmose Productions.

Според Allmusic, това е най-черният албум на групата. В някои песни като „Urtical Gods“ и „Nidingaslakt“, се съдържат рок енд рол елементи.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали и бас
 Ивар Бьорнсон – китара, клавири
 Рой Кронхейм – китара
 Пер Хусебьо – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 1998 година